Delacroix ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Delacroix (1809–1868), französischer Maler
 Augusto Delacroix, uruguayischer Fußballspieler
 Blanche Zélia Joséphine Delacroix (1883–1948), Mätresse und zweite Gemahlin von Leopold II. von Belgien
 Charles-François Delacroix (1741–1805), französischer Politiker 
 Eugène Delacroix (1798–1863), französischer Maler, Wegbereiter des Impressionismus
 Hélène Miard-Delacroix (* 1959), französische Geschichts- und Politikwissenschaftlerin
 Henri-Edmond Delacroix (1856–1910), französischer Maler
 Henri-Eugène Delacroix (1845–1930), französischer Maler
 Jean-François Delacroix (1753–1794), französischer Politiker
 Joris Delacroix, französischer Musiker 
 Léon Delacroix (1867–1929), belgischer Jurist und Politiker

 Niklas Delacroix (* 1953), deutscher Maler, Autor und Journalist
 René Delacroix (1900–1976), französischer Filmregisseur

Delacroix ist der Name folgender Orte:

 Delacroix (Louisiana), Fischerdorf im St. Bernard Parish, Louisiana

Siehe auch:

 De la Croix
 Decroix
 Delcroix
 Hommage à Delacroix, ein Gruppenporträt von Henri Fantin-Latour aus dem Jahre 1864